Wimbledon 2012, třetí tenisový grandslam sezóny, probíhal od pondělí 25. června do neděle 8. července. Událost se tradičně konala na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu, který ji pořádal společně s Mezinárodní tenisovou federací. Grandslam představoval jediný turnaj velké čtyřky hraný na tomto povrchu a patřil do profesionálních okruhů mužů ATP World Tour 2012 a žen WTA Tour 2012. Vítězové si do žebříčků připsali 2 000 bodů.

Obhájci titulu ve dvouhře byli srbská světová jednička Novak Djoković, který skončil v semifinále a Češka Petra Kvitová která vypadla ve čtvrtfinále.

Turnaj byl ukončen jen 19 dnů před zahájením Letních olympijských her 2012 v Londýně, tři týdny před rozehráním olympijských tenisových soutěží, které se také odehrají ve wimbledonském areálu All England Lawn Tennis and Croquet Clubu.

126. ročník

Návštěva členů královské rodiny 
Po 42 letech, poprvé od roku 1970, grandslam navštívil britský následník trůnu princ Charles s chotí vévodkyní Camillou. Z královské lóže centrálního dvorce přihlíželi zápasu šestinásobného šampióna Rogera Federera, který vyřadil Itala Fabia Fogniniho. Hráči se díky návštěvě následníka trůnu při příchodu a odchodu z kurtu uklonili. Tato povinnost byla zrušena prezidentem klubu princem Edwardem v roce 2003. Na čtvrtfinálovém utkání Federera s Michailem Južným byli přítomni princ William s chotí vévodkyní Catherine. Mezi hosty také patřili wimbledonští vítězové včetně Andre Agassiho, Steffi Grafové a Roda Lavera.

Překvapení turnaje 

Největším překvapením turnaje se stala porážka dvojnásobného vítěze a světové dvojky Rafaela Nadala, který 28. června ve druhém kole nestačil na Čecha Lukáše Rosola. Před utkáním stý hráč světa Rosol prohlásil: „I Nadal je jen člověk, na trávě ho můžu porazit.“ Úvodní sadu po vyrovnaném průběhu ztratil český tenista v tiebreaku 9:11, přestože měl tři setboly. Další dva sety si připsal vždy poměrem 6–4. Ve čtvrtém dějství, kdy Rosol snížil úspěšnost podání a dvě z nich prohrál, dominoval Španěl 6–2. Před pátou rozhodující sadou byla pro nastupující tmu zatažena střecha, což si vyžádalo 40minutovou přestávku. Na uměle osvětleném dvorci Nadal prohrál hned svůj první servis a nedokázal jej už zpátky získat. Rosol hrál přesnou a tvrdou nátlakovou hru s rychlostí forhendů až 155 kilometrů za hodinu. Celkově zahrál 65 vítězných míčů a 22 es. Utkání zakončil po třech hodinách a osmnácti minutách esem v čisté hře a konečným poměrem 6–4. Nadal tak vypadl poprvé po sedmi letech již ve druhém kole grandslamu.

BBC po zápase uvedla: „Rosol neudělal chybu, předvedl šílený výkon. Vůbec nezáleželo na tom, kdo stál na druhé straně kurtu. Je to úžasné, vůbec jsme o něm nevěděli, přitom předvádí takový tenis.“ Český tenista na pozápasové tiskové konferenci sdělil: „Nevím, co mám říci. Jsem plný emocí. Nejsem jenom překvapený, je to jako zázrak.“

6. nasazený Tomáš Berdych vypadl již v úvodním kole, což znamenalo další překvapení turnaje. K překvapením se zařadila také výhra britsko-dánského páru Marray a Nielsen v mužské čtyřhře, který startoval na divokou kartu udělenou pořadateli. Ani jeden z vítězů nikdy předtím nefiguroval na žebříčku ATP v první stovce dvouhry a Marrayovo nejlepší umístění ve čtyřhře bylo 74. místo.

Rekordy a zajímavosti 
65. tenistka světové klasifikace Kazaška Jaroslava Švedovová dosáhla 30. června jako první žena v otevřené éře tenisu na tzv. Zlatý set, když v úvodní sadě třetího kola nedovolila italské turnajové desítce Saře Erraniové uhrát ani jeden míč a vyhrála jej poměrem 6–0. Utkání pak dovedla do vítězného konce poměrem 6–4 ve druhém setu a postoupila do osmifinále. Tento výkon se od roku 1968 podařil pouze Američanu Billu Scanlonu, který jej docílil v sezóně 1983.

Poté, co v úvodním kole prohráli Lleyton Hewitt, Bernard Tomic, Matthew Ebden a Marinko Matosevic, do druhé fáze Wimbledonu poprvé od roku 1938 nepostoupil žádný mužský australský tenista.<ref>[http://www.sgvtribune.com/sports/ci_20961300/no-australian-men-reach-2nd-round-wimbledon Rarity: No Aussie men in 2nd round at Wimbledon], sgvtribune.com, 28.6.2012</ref>

30. června šestnáctý nasazený Chorvat Marin Čilić zdolal ve třetím kole Američana Sama Querreyho po pětisetové bitvě 7–6(8–6), 6–4, 6–7(2–7), 6–7(3–7) a 17–15. Čas utkání činil 5 hodin a 31 minut, což znamenalo druhý nejdelší zápas ve Wimbledonu, když jej předstihlo pouze nejdelší utkání historie tenisu v roce 2010.

30. června skončilo čtyřsetové utkání mužské dvouhry mezi Britem Andy Murraym a Kypřanem Marcosem Baghdatisem ve 23.02 hodin místního času, čímž se stalo nejdéle hraným zápasem do nočních hodin ve wimbledonské historii.

Poprvé v historii wimbledonského turnaje mužskou čtyřhru vyhrál pár, který se do soutěže dostal na divokou kartu. Britsko-dánský pár Jonathan Marray a Frederik Nielsen v průběhu turnaje vyřadil 8. a 9. nasazený tým, v semifinále 2. nasazený pár M. Bryan a B. Bryan a ve finále v pěti setech 5. nasazenou švédsko-rumunskou dvojici Robert Lindstedt a Horia Tecău.

Jonathan Marray se díky svému překvapivému titulu stal vůbec prvním britským vítězem ve Wimbledonu od roku 1936. Frederik Nielsen se stal prvním vítězem grandslamu i Wimbledonu v historii dánského tenisu.

Jejich vítězný titul povzbudil britské fanoušky a částečně překryl zklamání z porážky Murrayeho ve finále dvouhry.Wimbledonská jízda pro Marrayeho

Skot Andy Murray, 4. místo v žebříčku ATP, se počtvrté ve své kariéře probojoval do finále grandslamu a poprvé na Wimbledonu. Zároveň to bylo poprvé od roku 1936, co nějaký britský tenista hrál ve finále mužské dvouhry na Wimbledonu.

Oběma vítězům v soutěžích dvouhry bylo v době konání wimbledonského finále více než 30 let (oba ročník narození 1981). V ženské dvouhře zvítězila třicátnice po 22 letech (v roce 1990 vyhrála dvouhru naposledy Martina Navrátilová). U mužů se tak stalo naposledy v roce 1975, tedy před 37 lety. Oba vítězové starší 30 let vyhráli v roce 1975, kdy mezi muži triumfoval Arthur Ashe a mezi ženami Billie Jean Kingová. Oběma tehdy bylo 31 let. Kromě toho v aktuálním ročníku byli všichni vítězové tří soutěží čtyřher, vyjma Dána Frederika Nielsena, starší třiceti let.

Poprvé v historii se čtyři finále, s výjimkou sobotní ženské dvouhry, hrála pod zataženou střechou centrálního dvorce. Všechna tři finále čtyřher se dohrávala za umělého osvětlení ve večerních hodinách.

Vítězka dvouhry a ženské čtyřhry Serena Williamsová překonala vlastní wimbledonský rekord, když během singlové soutěže v sedmi utkáních soupeřkám „nastřílela“ celkem 102 es . V přepočtu jde o průměr 14,7 esa na jedno utkání. 102 es představuje (při čtyřech bodech v jedné hře) celkem 25,5 vyhraných gamů, což odpovídá více než čtyřem získaným setům přímo z podání (Williamsová odehrála celkem 17 setů, z toho 14 vítězných).

Skot Andy Murray se mohl po dlouhých 76 letech stát prvním britským vítězem v mužské dvouhře, ale v boji o titul podlehl Federerovi. Naposledy předtím se podařilo získat titul domácímu hráči v roce 1936, kdy zvítězil Angličan Fred Perry. V mužské čtyřhře byl součástí vítězného páru Jonathan Marray, první Brit od roku 1936, kdy titul získali Pat Hughes a Raymond Tuckey.

Eugenie Bouchardová se stala prvním kanadským tenistou v historii, který vyhrál dvouhru na grandslamu, včetně seniorských soutěží. Kanaďanka triumfovala v singlu juniorek. Krátce po ní získal titul ve dvouhře juniorů také její krajan Filip Peliwo.

 Vítězové 

Sedmý titul v mužské dvouhře získal Švýcar Roger Federer, čímž vyrovnal Samprasův rekord. Celkově se jednalo o jeho rekordní sedmnáctý grandslamový titul z dvouhry. Výhra mu zajistila návrat na čelo světové klasifikace.
  
Ženskou dvouhru popáté vyhrála Američanka Serena Williamsová a vyrovnala počet titulů sestry Venus. Celkově se jednalo o její čtrnácté vítězství v soutěži ženské dvouhry na Grand Slamu.

V mužské čtyřhře zvítězil britsko-dánský pár Jonathan Marray a Frederik Nielsen, který startoval na divokou kartu. Pro oba hráče titul představoval premiérové vítězství na Grand Slamu.

V ženské čtyřhře dominovaly americké sestry Serena a Venus Williamsovy. Výhra pro obě znamenala pátý wimbledonský a celkově třináctý grandslamový titul z této soutěže.
 
Smíšenou čtyřhru vyhrála americká dvojice Mike Bryan a Lisa Raymondová. Pro Raymondovou titul představoval druhé wimbledonské vítězství v mixu a celkově pátý grandslamový titul v této soutěži. Pro Mika Bryana to byl první titul z wimbledonského mixu a celkově třetí grandslamová výhra.
   
 Galerie vítězů 

 Čeští tenisté 
 Mužská dvouhra 

 Výkony českých hráčů 
V mužské dvouhře došli do 3. kola Lukáš Rosol, který ve druhé fázi zdolal Rafaela Nadala a Radek Štěpánek, který skončil na raketě světové jedničky Novaka Djokoviće. V ženském singlu podlehla Petra Kvitová ve čtvrtfinále pozdější vítězce Sereně Williamsové. Nejlepšího – finálového výsledku, dosáhl pár Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, který v boji o titul ženské čtyřhry nestačil na sestry Williamsovy. Finále soutěže ženských legend si zahrála Jana Novotná s Martinou Navrátilovou. Z utkání odešly poraženy dvojicí Davenportová a Hingisová.
 
 Statistiky 
 Nejvíce es:  Philipp Kohlschreiber – 98 /  Serena Williamsová – 102;
 Nejrychlejší podání:  Jo-Wilfried Tsonga – 140 mph /  Sabine Lisická a  Serena Williamsová – 120 mph;
 Nejvíce dvojchyb:  Viktor Troicki – 20 /  Sabine Lisická – 29;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Albert Montañés – 80 % /  Monica Niculescuová – 84 % 
 Nejvíce proměněných brejkbolů:''  Roger Federer – 38 /  Agnieszka Radwańska – 31 

Karolína Plíšková se umístila v procentuální úspěšnosti prvního podání na celkovém 2. místě s 81 %.

Dospělí

Dvouhra mužů 

| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=67
| RD1-score2-3=7

| RD1-seed3=3
| RD1-team3=| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3=7
| RD1-seed4=17
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=5
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=5

| RD1-seed5=6
| RD1-team5=| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=7
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Petra Kvitová
| RD1-score6-1=3
| RD1-score6-2=5
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Tamira Paszeková
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=64
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8={{nowrap| Viktoria Azarenková}}
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=77
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Angelique Kerberová
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=3
| RD2-team2=
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=78
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Viktoria Azarenková
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=66
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=3
| RD3-team1=
| RD3-score1-1=1
| RD3-score1-2=7
| RD3-score1-3=2
| RD3-seed2=6
| RD3-team2={{nowrap| Serena Williamsová}}
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=5
| RD3-score2-3=6
}}

Čtyřhra mužů 

{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Daniele Bracciali  Julian Knowle
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3=4
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Robert Lindstedt  Horia Tecău
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=6
| RD1-seed3=15
| RD1-team3= Ivan Dodig   Marcelo Melo
| RD1-score3-1=5
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=3
| RD1-seed4=10
| RD1-team4=

Čtyřhra žen 

{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Liezel Huberová  Lisa Raymondová
| RD1-score1-1=77
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Jekatěrina Makarovová  Jelena Vesninová
| RD1-score2-1=64
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=
| RD1-seed3=
| RD1-team3= Serena Williamsová  Venus Williamsová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=10
| RD1-team4= Raquel Kopsová-Jonesová  Abigail Spearsová
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3=
| RD1-seed5=9
| RD1-team5= Nuria Llagosteraová Vivesová 
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=77
| RD1-score5-3=4
| RD1-seed6=
| RD1-team6= Flavia Pennettaová  Francesca Schiavoneová
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=60
| RD1-score6-3=6
| RD1-seed7=6
| RD1-team7= Andrea Hlaváčková  Lucie Hradecká
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Sara Erraniová  Roberta Vinciová
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Liezel Huberová  Lisa Raymondová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=1
| RD2-score1-3=2
| RD2-seed2=
| RD2-team2=  Venus Williamsová| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=6
| RD2-seed3=
| RD2-team3= Flavia Pennettaová 
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=4
| RD2-seed4=6
| RD2-team4= Andrea Hlaváčková  Lucie Hradecká
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3='''6

| RD3-seed1=
| RD3-team1=

Smíšená čtyřhra

Finálové fáze juniorských soutěží

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Vozíčkáři – čtyřhra mužů

Vozíčkáři – čtyřhra žen

Legendy

Mužské legendy

Ženské legendy

Seniorské legendy

Bodové hodnocení do ATP a WTA

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet Wimbledonu 2012 činil £16 060 000, což znamenalo nárůst proti předchozímu ročníku, jehož dotace byla ve výši £14 600 000.
Všechny částky jsou vypláceny v librách (£); částky v soutěžích čtyřher jsou uváděny na pár.

Odhlášení tenisté 
Nej.borec
Francie
Místo narození nevím

Ženy

Obdržení divoké karty 
Následující hráči obdrželi od pořadatelů turnaje divokou kartu (Wild Card) do hlavních soutěží.

Mužská dvouhra 
  Jamie Baker
  David Goffin
  Oliver Golding
  Joshua Goodall
  Tommy Haas
  Lleyton Hewitt
  James Ward
  Grega Žemlja

Ženská dvouhra 
  Ashleigh Bartyová
  Naomi Broadyová
  Johanna Kontaová
  Melanie Oudinová
  Virginie Razzanová
  Laura Robsonová
  Jaroslava Švedovová

Mužská čtyřhra 
  Liam Broady /  Oliver Golding
  Jamie Delgado /  Ken Skupski
  Chris Guccione /  Lleyton Hewitt
  Joshua Goodall /  James Ward
  Jonathan Marray /  Frederik Nielsen

Ženská čtyřhra 
  Naomi Broadyová /  Johanna Kontaová
  Tara Mooreová /  Melanie Southová
  Laura Robsonová /  Heather Watsonová

Smíšená čtyřhra 
  Ross Hutchins /  Heather Watsonová
  Dominic Inglot /  Laura Robsonová
  Jonathan Marray /  Anne Keothavongová
  Kenneth Skupski /  Melanie Southová

Postupující z kvalifikace 
Následující hráči postoupili do hlavních soutěží turnaje z kvalifikace.

Mužská dvouhra 

  Jürgen Zopp
  Adrián Menéndez
  Guillaume Rufin
  Michael Russell
  Jesse Levine
  Florent Serra
  Ryan Sweeting
  Dustin Brown
  Simone Bolelli
  Jimmy Wang
  Brian Baker
  Kenny de Schepper
  Ruben Bemelmans
  Iñigo Cervantes Huegun
  Jerzy Janowicz
  Andrej Kuzněcov
  Wayne Odesnik – jako šťastný poražený

Ženská dvouhra 

  Melinda Czinková
  Annika Becková
  Maria Elena Camerinová
  Kristina Mladenovicová
  Sandra Zaniewská
  Vesna Doloncová
  Jana Čepelová
  Kristýna Plíšková
  Karolína Plíšková
  Camila Giorgiová
  Coco Vandewegheová
  Mirjana Lučićová Baroniová
  Misaki Doiová – jako šťastná poražená

Mužská čtyřhra 
  Andre Begemann /  Igor Zelenay
  Matthias Bachinger /  Tobias Kamke
  Bobby Reynolds /  Izak van der Merwe
  Lewis Burton /  George Morgan
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana –jako šťastní poražení

Ženská čtyřhra 
  Darija Juraková /  Katalin Marosiová
  Mirjana Lučićová Baroniová /  Valeria Savinychová
  Lindsay Leeová-Watersová /  Megan Moultonová-Levyová
  Vesna Doloncová /  Olga Savčuková

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Wimbledon – oficiální stránky

 
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012